Ossu eller Õssukan syfta på följande platser:

Estland 

 Õssu, ort, Tartu län, Ülenurme vald,

Östtimor 

 Ossu, Östtimor, ort och subdistrikt, Viqueque, 

Robotskapade Estlandförgreningar